Porte des Lilas steht für:

 Porte des Lilas (Paris) (auch Porte de Romainville), eines der 17 Stadttore in der Thiersschen Stadtbefestigung von Paris, Frankreich
 Porte des Lilas (Métro Paris), Bahnhof der U-Bahn in Paris, Frankreich
 Porte des Lilas, Originaltitel von Die Mausefalle (Film), französisch-italienischer Spielfilm von René Clair (1957)